Copa Chevallier Boutell 1943 - turniej towarzyski o Puchar Chevallier Boutell między reprezentacjami Paragwaju i Argentyny rozegrano po raz ósmy w 1943 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Chevallier Boutell 1943 został zespół Argentyny.

Copa Chevallier Boutell
1943 w piłce nożnej